Roche Percée désigne plusieurs toponymes à travers le monde :

 Roche Percée, relief littoral et quartier en Nouvelle-Calédonie ;
 La Roche Percée est une grotte et un habitat troglodyte dans le Cantal (France) ;
 La Roche Percée, près de Pierre-Perthuis (Yonne, France) ;
 La Roche Percée (322 m.) sur la montagne Sainte-Victoire (France) ;
 La Roche Percée, un rocher près de Montredon (Marseille) ;
 La Roche Percée de la Mounine, un lieu-dit près de Callelongue (Marseille) ;
 La Roche Percée, près de Clohars-Carnoët (Finistère, France) ;
 Roche Percée Natural Arch, une arche dans le Missouri (USA) ;
 Roche Percée (Pierrefontaine), un rocher et un site d'escalade dans le Doubs (France) ;
 Roche Percee, village de la Saskatchewan (Canada) ;
 Site historique provincial de la Roche Percee (), site archéologique à Coalfields N 4 (Saskatchewan).

Voir aussi « Rocher Percé » :
 Rocher Percé, îlot rocheux au Québec (Canada).
 Le Rocher-Percé, municipalité régionale de comté (MRC) au Québec (Canada).

Voir aussi les pages d'homonymie pierre percée et roche.

Notes et références